

Sigle 
 Delaware Water Gap – varco scavato dal fiume Delaware attraverso gli Appalachi

Informatica 
 AutoCAD DWG – formato di file AutoCAD